Renca kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Renca (ort), San Luis,

Chile 

 Renca (kommun), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar